|-
| 107601 - || 2001 EW || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107602 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107603 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107604 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107605 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107606 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107607 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107608 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107609 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107610 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107611 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107612 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107613 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107614 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107615 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107616 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107617 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107618 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107619 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107620 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107621 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107622 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107623 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107624 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107625 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107626 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107627 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107628 - || || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107629 - || || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107630 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107631 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107632 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107633 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107634 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107635 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107636 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107637 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107638 Wendyfreedman || || 15 de març, 2001 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 107639 - || || 13 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107640 - || || 14 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107641 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107642 - || || 3 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107643 - || || 15 de març, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107644 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107645 - || || 14 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107646 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107647 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107648 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107649 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107650 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107651 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107652 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107653 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107654 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107655 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107656 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107657 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107658 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107659 - || || 4 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107660 - || 2001 FH || 16 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107661 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107662 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107663 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107664 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107665 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107666 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107667 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107668 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107669 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107670 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107671 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107672 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107673 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107674 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107675 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107676 - || || 17 de març, 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 107677 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107678 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107679 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107680 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107681 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107682 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107683 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107684 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107685 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107686 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107687 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107688 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107689 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107690 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107691 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107692 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107693 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107694 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107695 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107696 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107697 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107698 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107699 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107700 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7